Настанет день — название следующих фильмов:
 «Настанет день» — фильм 1959 года, Пакистан, режиссёр Аджай Кардар.
 «Настанет день» — фильм 1973 года, Великобритания, режиссёр Клод Уотэм.
 «Настанет день» — фильм 2016 года, Дания, режиссёр Йеспер Нильсен.